A1, i Italien ofta kallad L'Autostrada del Sole (Solens motorväg), är en motorväg i Italien som går mellan Milano och Neapel. Detta är en av Italiens viktigaste motorvägar. Motorvägen är 759,6 km lång och går genom regionerna Lombardiet, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio och Kampanien. A1 började byggas 1956 och stod färdig 1964.

Se även 
 Motorväg
 Lista över motorvägar i Italien

Externa länkar 

Motorvägar i Italien